Grigorenko () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Grigorenko (* 1985), kasachischer Fußballtorwart
 Dmitri Jurjewitsch Grigorenko (* 1978), russischer Politiker 
 Igor Wladimirowitsch Grigorenko (* 1983), russischer Eishockeyspieler
 Jewgeni Andrejewitsch Grigorenko (* 1992), russischer Eishockeyspieler
 Michail Olegowitsch Grigorenko (* 1994), russischer Eishockeyspieler
 Pjotr Grigorjewitsch Grigorenko (1907–1987), sowjetischer Generalmajor und Dissident
 Semjon Wassiljewitsch Grigorenko (1916–2016), sowjetischer Generalmajor und Held der Russischen Föderation

Siehe auch:
 Hryhorenko